Ра́тленд (; [rə́tlənd, rʌtlənd]), або Ру́тленд — англомовний топонім.

Ратленд — графство в Англії.

Рутленд — острів у складі Андаманських островів

Рутленд — острів і район в Ірландії

Ратленд (округ, Вермонт)
 Ратленд — місто, штат Айова
 Ратленд — місто, штат Массачусетс
 Ратленд — місто, штат Нью-Йорк
 Ратленд — місто, штат Північна Дакота
 Ратленд — місто, штат Вермонт
 Ратленд — містечко, штат Вермонт
 Ратленд — місто, штат Вісконсин
 Ратленд — селище, штат Іллінойс
 Ратленд — селище, штат Огайо
 Ратленд Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія
 Ратленд — переписна місцевість, штат Массачусетс